Ани́щенко — українське прізвище, зросійщений варіант прізвища Онищенко.

 Анищенко Калістрат Романович (1885—1929) — український письменник.
 Анищенко Марія Борисівна (1918—1990) — україська радянська акторка.
 Анищенко Микола Федорович (нар. 1915) — український театральний художник, заслужений артист України (1993).
 Анищенко Олександр Григорович (1879—1918) — робітник київського заводу «Арсенал», учасник Січневого заколоту в Києві у 1918 році, під час якого загинув.

Див. також 
 Аніщенко
 Онищенко

Українські прізвища
Прізвища на -енко